La saison 1999-2000 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration des ZSC Lions.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Finale des play-out et finale de promotion/relégation 
Malgré la défaite de Coire en barrage LNA/LNB contre Rapperswil-Jona, le club grison accède à l'élite, en compagnie de La Chaux-de-Fonds, finaliste de LNB, la LNA étant élargie à douze formations.

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

Play-out 
Le HC Viège bat Grasshopper 4-1 dans la série de barrage contre la relégation. GC reste toutefois en LNB après sa fusion avec le .

ligue

Juniors Élites

Voir aussi

Références 

1999
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1999
Sport en Suisse en 2000